«Вопросы и ответы» (другие названия «В. и О.», «Вопрос — ответ», ) — американская криминальная драма режиссёра Сидни Люмета по книге Эдвина Торреса. Премьера фильма состоялась 27 апреля 1990 года.

Сюжет 
Френсис Рейли, молодой помощник окружного прокурора, расследуя дело коррумпированного полицейского детектива, случайно встречает свою бывшую возлюбленную и её нового покровителя — мафиозного босса, который отказывается помочь упорному юристу. Рискуя не только своей, но и жизнями своих коллег, Рейли разоблачает истинного виновника преступления.

В ролях 

 Ник Нолти — капитан Майкл Бреннан
 Тимоти Хаттон — помощник окружного прокурора Элоизиус «Эл» Френсис Рейли
 Арманд Ассанте — Роберто «Бобби Текс» Тексадор
 Патрик O’Нил — Кевин Куинн, глава отдела по раскрытию убийств
 Ли Ричардсон — Лео Блуменфельд
 Луис Гусман — детектив Луис Валентин
 Чарльз С. Даттон — детектив Сэм «Чаппи» Чапман
 Дженни Люмет — Нэнси Бош / миссис Тексадор
 Пол Кальдерон — Роджер Монтальво
 Доминик Кьянезе — Ларри Пеш / Вито / Лоренцо Франкони
 Леонардо Чимино — Ник Петроун
 Файвуш Финкель — Престон Пёрлстейн
 Глория Ирицарри — миссис Бош, мать Ненси
 Джон Каподайс — Хэнк Мастроанджело
 Фредерик Рольф — окружной прокурор
 Ольга Мередиз — миссис Валентин 
 Дж. У. Бэйли — бармен (нет в титрах)
 Хосе Альварес — танцор в клубе (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Сидни Люмет
 Сценаристы: Сидни Люмет
 Продюсеры: Бёртт Харрис, Арнон Милчан
 Композитор: Рубен Блейдс
 Оператор-постановщик: Анджей Бартковяк
 Монтажёр: Ричард Чиринчьоне
 Художник-постановщик: Филип Розенберг
 Художники по костюмам: Энн Рот, Нил Списак
 Гримёр: Джозеф Кранцано
 Звукорежиссёры: Питер Обадашьян, Марк Рэтаус, Морис Шелл
 Спецэффекты: Дж. Б. Джонс
 Дирижёр: Карлос Францетти

Номинации 
1991 — Номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — Арманд Ассанте

Интересные факты 
 Слоган фильма: «Задавая опасные вопросы, можно получить смертельные ответы» ()
 Для роли Бреннана актёр Ник Нолти прибавил в весе около 50 фунтов.
 Режиссёру Сидни Люмету не понравился монтаж телевизионной версии картины, поэтому он вычеркнул своё имя из титров, заменив его псевдонимом Алан Смити — обычным именем режиссёров, которое ставится в подобных случаях.

Саундтрек 
 «Don’t Double-Cross the Ones You Love» Рубена Блейдса
 «Tip-Toe Thru' the Tulips With Me» Эла Дубина и Джозефа Бёрка в исполнении Тайни Тима
 «Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be)» Джея Ливингстона и Рэя Эванса

Примечания

Ссылки 

  
  
 Review by James Berardinelli
 Review by Peter Travers
 Review by Roger Ebert
 Review by Hal Hinson
 Review by Robbert Bitter
 Lumet pulls no punches showing a contemporary NYC plagued by racism, violence, crime, tribalism, cronyism, and corruption

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Эдвина Торреса
Фильмы США 1990 года